Eredivisie (mannenhandbal) 1995/96
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1995/96